Het ATP-toernooi van Chennai 2011 (met de officiële naam Chennai Open 2011) werd gespeeld van 3 tot en met 9 januari 2011. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het SDAT Tennis Stadium in de Indiase stad Chennai. Dit was een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2011 inluidden.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Chennai